Grosch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Grosch (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Christian Heinrich Grosch (1801–1865), norwegischer Architekt
 Clara Grosch (1863–1932), deutsche Kunstmalerin
 Constantin Grosch (* 1992), deutscher Politiker (SPD)

 Heinrich August Grosch (1763–1843), Kupferstecher und Maler
 Heinz Grosch (1930–2018), deutscher evangelischer Theologe
 Hermann Grosch, (geb. 1844); deutscher Uhrmacher und Elektrotechniker
 Jonas Grosch (* 1981), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Josef Grosch (1878–1941), deutscher Jurist und Landrat
 Karla Grosch (1904–1933), deutsche Tänzerin und Lehrerin am Bauhaus
 Marie Böckel-Grosch (1900–1988), deutsche Rechtsanwältin und Kommunalpolitikerin
 Mathieu Grosch (* 1950), belgischer Politiker, MdEP
 Max Grosch (* 1974), deutscher Jazzmusiker
 Mike Leon Grosch (* 1976), deutscher Sänger
 Minni Grosch (auch Minnie Grosch; 1879–1963), deutsche Jugendschriftstellerin 
 Raphael Grosch (* 1978), belgischer Schauspieler

 Waldemar Grosch (* 1958), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Grosz
 Grösch